Wells Fargo Plaza to:
 Wells Fargo Plaza – wieżowiec w Houston
 Wells Fargo Plaza – wieżowiec w Phoenix